Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute à Filderstadt du 14 au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1991
Tennis en octobre 1991